|-
| 129401 - || 3098 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129402 - || 4093 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129403 - || 4185 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129404 - || 5021 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129405 - || 5046 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129406 - || 5092 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129407 - || 5177 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129408 - || 1045 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129409 - || 2033 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129410 - || 2150 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129411 - || 2154 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129412 - || 2160 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129413 - || 2226 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129414 - || 2231 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129415 - || 2277 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129416 - || 2291 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129417 - || 2613 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129418 - || 2617 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129419 - || 2619 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129420 - || 3114 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129421 - || 3147 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129422 - || 3223 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129423 - || 3379 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129424 - || 3415 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129425 - || 3497 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129426 - || 3516 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129427 - || 4123 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129428 - || 4164 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129429 - || 4289 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129430 - || 4305 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129431 - || 4355 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129432 - || 4506 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129433 - || 4608 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129434 - || 5013 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129435 - || 5017 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129436 - || 5039 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129437 - || 1978 NG || 10 iulie 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 129438 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 129439 - ||  || 4 august 1980 || Siding Spring || 
|-
| 129440 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129441 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129442 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129443 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129444 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129445 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129446 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129447 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 129448 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129449 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129450 - || 1991 JM || 5 mai 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129451 - || 1991 KD || 18 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 129452 - ||  || 6 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 129453 - ||  || 6 octombrie 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 129454 - ||  || 31 octombrie 1991 ||  || , 
|-
| 129455 - ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129456 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 129457 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 129458 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 129459 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 129460 ||  || 6 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 129461 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 129462 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129463 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129464 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129465 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129466 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129467 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129468 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129469 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 129470 - || 1993 KC || 20 mai 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129471 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129472 - ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 129473 - || 1993 TK || 10 octombrie 1993 ||  || 
|-
| 129474 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129475 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129476 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129477 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129478 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129479 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129480 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129481 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129482 - ||  || 6 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129483 - ||  || 15 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129484 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129485 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129486 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129487 - ||  || 3 septembrie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129488 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129489 - ||  || 4 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129490 - ||  || 9 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129491 - ||  || 10 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129492 - ||  || 11 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129493 ||  || 29 ianuarie 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 129494 - ||  || 31 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129495 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129496 - || 1995 EK || 5 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129497 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129498 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129499 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129500 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-